Die Divizia B 1946/47 war die achte Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga und die erste nach fünfjähriger kriegsbedingter Unterbrechung. Als Staffelsieger stiegen Unirea Tricolor Bukarest, FC Ploiești und Dermata Cluj in die Divizia A auf. Der vierte Aufsteiger Karres Mediaș qualifizierte sich über die Play-offs.

Vereine 
Nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs wurden die Ligen neu eingeteilt:
 Wechsel in die Divizia A: Jiul Petroșani,  CFR Timișoara, Juventus Bukarest und Prahova Ploiești.

 Wechsel in die Divizia C: Metalosport Călan, Vitrometan Mediaș, Cimentul Turda und Franco Româna Brăila.

 Wechsel aus der Divizia A: Unirea Tricolor Bukarest, Venus Bukarest, Mica Brad, Gloria Arad, FC Ploiești und Gloria CFR Galați.

 Wieder zugelassen, nach Verbot durch das faschistische Regime: AMEF Arad, Feroemail Ploiești.

 Wechsel von Ungarn nach Rumänien aufgrund der Pariser Friedensverträge von 1947: CFR Târgu Mureș, Crișana Oradea, Dermata Cluj, Oltul Sfântu Gheorghe, Phoenix Baia Mare, Stăruința Satu Mare und Victoria Cluj.

 Wechsel aus den regionalen Ligen: Arsenal Sibiu, CFR Craiova, CFR Caracal, CFR Turda, Dezrobirea Constanța, FC Călărași, Grivița CFR București, IAR Brașov, Karres Mediaș, Politehnica Iași, Sparta Arad, Sporting Pitești, Socec Lafayette Bukarest, Solvay Uioara, ST Bukarest, Șurianul Sebeș und Textila Buhuși.

 Umbenennungen: Crișana CFR Arad → CFR Arad, Sportul Studențesc Bukarest → Sparta Bukarest, SSM Reșița → Lokomotiva Reșița, Oltul Sfântu Gheorghe → Textila Sfântu Gheorghe, Vulturii Textila Lugoj → 23 August Lugoj.

 Fusionen: Chinezul Timișoara schloss sich CAM Timișoara an. CFR Oradea und Crișana Oradea fusionierten zu Crișana CFR Oradea.

 Aufgelöste Vereine: AS Constanța, Turda Bukarest, Olympia Bukarest, Ateneul Tătărași Iași und Rapid Timișoara.

Modus 
Die Divizia B wurde in drei Staffeln ausgetragen, von denen eine mit 15 und zwei mit 14 Mannschaften spielten. Die Sieger der drei Gruppen stiegen direkt in die Divizia A auf. Die drei Zweitplatzierten und der beste Dritte spielten den vierten Aufsteiger aus. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied zunächst der direkte Vergleich.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 3 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Play-offs 
Halbfinale

|}

Finale

|}

Weblinks 
 Saison 1946/47 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1946/47
1946 47